Григорий Улья́нов:
 Ульянов, Григорий Константинович (1859—1912) — русский языковед, профессор.
 Ульянов, Григорий Карпович (1864—1943) — учитель, эсер, просветитель мордвы-эрзянского народа, депутат Государственной думы I созыва от Саратовской губернии.